Dégaine peut désigner :
 Mode (habillement), dans le sens d'apparence, d'allure, d'aspect, de touche, de look... ;
 Dégaine, dispositif utilisé dans le matériel d'alpinisme et d'escalade pour attacher la corde aux points d'ancrage sur le rocher ou un mur artificiel ;
 Dégaine-explose, l'absorbeur de choc dans le matériel d'alpinisme et d'escalade :
 Un as de la gâchette est un pistolero qui parvient à dégainer rapidement son révolver ;
 Dégaine (chanson), une chanson d'Aya Nakamura sortie en 2022.